Small bang motor, motor voor wegrace-motorfietsen
 Internet screamer, shock-effect op internet
 Screamer Radio, software
 Screamers: The Hunting, film
 Screamers, film